Villar de Plasencia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar de Plasencia (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Villar de Plasencia (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar